GUC est un sigle qui peut signifier :
 Guadeloupe Université Club, dans le domaine sportif ;
 Grenoble Université Club, dans le domaine sportif.

GUC est un code qui peut signifier :
 , CO, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

GUC est un codon qui peut signifier :
 valine (la valine a pour codon : GUA, GUU, GUG et GUC).

guc est le code ISO 639-3 du wayuu.

Code IATA des aéroports